'McKimmie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), réalisateur et scénariste australien
Stewart McKimmie (né en 1962), joueur écossais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme